Alina Szenwald (1910–1989) – polska dziennikarka.
 Lucjan Szenwald (1909–1944)– polski poeta, żołnierz, działacz komunistyczny.